Stedtnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrike Stedtnitz (* 1953), Schweizer Fachpsychologin und Fachbuchautorin
 Werner Stedtnitz, deutscher Maschinenbauer, Professor für Fahrzeugtechnik